Дуньязада — персонаж «Тысячи и одной ночи».
 Дуньязада — 31-километровый ударный кратер на Энцеладе, спутнике Сатурна.